Дудовіль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Приморська Сена
 Дудовіль () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале